Karmin est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Karmin, dans le powiat de Kościan ;
 du village de Karmin, dans le powiat de Pleszew ;
 du village de Karmin, dans le powiat de Szamotuły.

Musique 
 du groupe Karmin, groupe musical américain de pop.

Voir aussi 
 Aleksandr Karmine (né en 1910), aviateur soviétique